Guadalupe ist der Name folgender Municipios:

in El Salvador:
 Guadalupe (El Salvador)

in Kolumbien:
 Guadalupe (Antioquia)
 Guadalupe (Huila)
 Guadalupe (Santander)

in Mexiko:
 Municipio Guadalupe (Chihuahua)
 Municipio Guadalupe (Nuevo León)
 Municipio Guadalupe (Puebla)
 Municipio Guadalupe (Zacatecas)